Voici la liste des planètes mineures numérotées de 157001 à 158000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 157001 à 158000

157001-157100

157101-157200

157201-157300

157301-157400

157401-157500

157501-157600

157601-157700

157701-157800

157801-157900

157901-158000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 100 001 à 200 000